Die Pinguine aus Madagascar steht für:

 Die Pinguine aus Madagascar (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie (ab 2008)
 Die Pinguine aus Madagascar (Film), einen US-amerikanischen Spielfilm (2014)